Frorath ist ein geographischer Name: 
 Frorath (Hausen (Wied)), Ortsteil von Hausen (Wied), Landkreis Neuwied, Rheinland-Pfalz

Frorath ist der Familienname folgender Personen: 

 Günter Frorath (* 1946), deutscher Schriftsteller
 Ludwig Frorath (1885–1945), deutscher Eisenbahningenieur
 Wilhelm Frorath (1776–1839), deutscher Lehrer und Abgeordneter